

2023 в цифрах 
2023 год стал юбилейным 30-м годом в истории Ultimate Fighting Championship (UFC).

Статистика турниров 

[*] За исключением турниров без зрителей

[**] В скобках после наименования турнира указано общее количество проведённых боёв

Статистика боёв

Уволенные бойцы 
Эти бойцы в течение 2023 года либо были освобождены от своих контрактов с UFC, либо объявили о завершении карьеры, либо перешли в другие спортивные организации:

* Дамир Исмагулов отложил завершение карьеры для проведения одного боя, оставшегося по контракту

Дебютировавшие бойцы 
Следующие бойцы провели свой дебютный бой в UFC в 2023 году (в хронологическом порядке):

Временно отстранённые бойцы 
Приведенный ниже список включает бойцов, отстраненных: (1) Антидопинговым агентством США (USADA) или Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за нарушение приема запрещенных веществ или неаналитические инциденты, (2) местными атлетическими комиссиями за неправомерное поведение во время боев или в местах проведения турниров, или (3) со стороны UFC по причинам, также указанным ниже.

* NSAC - Атлетическая комиссия штата Невада, NYSAC - Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк

Титульные бои

Проведённые бои 

[*] Являясь действующим чемпионом UFC в полулёгком весе, Волкановски оспаривал титул чемпиона в лёгком весе

[*] Джон Джонс является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, выступает впервые после длительного простоя и перехода в тяжёлый вес

Анонсированные бои 

[*] Генри Сехудо является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, выступает впервые после длительного простоя.

Список турниров

Рейтинги бойцов 
Далее приведены сведения об изменении рейтингов и активности топовых бойцов UFC в течение 2023 года (по состоянию на 19.03.2023).

Вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-pound). Мужчины. 

[*] Джон Джонс покинул рейтинг Топ-15 полутяжёлого веса из-за длительного простоя

Тяжёлый вес

Полутяжёлый вес

Средний вес

Полусредний вес

Лёгкий вес

Полулёгкий вес

Легчайший вес

Наилегчайший вес

Вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-pound). Женщины.

Женский полулёгкий вес 

* Указанная серия учитывает бои только в полулёгком весе

Женский легчайший вес

Женский наилегчайший вес

Женский минимальный вес

Условные символы и обозначения 
 — победа,  — поражение,  — ничья, UDEC — единогласным решением (Unanimous decision), MDEC — решением большинства (Majority decision), SDEC — раздельным решением (Split Decision), KO — нокаутом (Knockout,) TKO — техническим нокаутом (Technical knockout), SUB — удушающим или болевым приёмом (Submission), DQ — дисквалификацией (Disqualification), NC — бой признан несостоявшимся (No contest), Цифра после KO, TKO, SUB, DQ — номер раунда, в котором одержана победа.

Примечания 

Ultimate Fighting Championship